Maets ist der Familienname folgender Personen:

 Carel de Maets (1640–1690), niederländischer Chemiker
 Carolus de Maets (auch: Dematius; 1597–1651), niederländischer reformierter Theologe